

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christian Rouch (né en 1943), un joueur de rugby à XV français ;
 Hélène Rouch (1937-2009), une universitaire et féministe française ;
 Jean Rouch (1917-2004), un réalisateur et ethnologue français ;
 Jean-Jacques Rouch (né en 1950), un journaliste et écrivain français ;
 Jules Rouch, (1884-1973), officier de marine, explorateur, météorologue, océanographe et auteur français ;
 Sylvie Rouch (née en 1953), une romancière française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français